«Тобонсан» () — пересадочная наземная станция Сеульского метро на Первой (локального и экспресс сообщения) и Седьмой линиях; самая северная станция в Сеуле. Она представлена 4 платформами (две островные для Первой линии, две боковые — Седьмой). Станция на 1 линии обслуживается корпорацией железных дорог Кореи (Korail), на 7 линии — корпорацией SMRT (Seoul Metropolitan Rapid Transit Corporation). Расположена в квартале Тобон-дон района Тобонгу города Сеул (Республика Корея). На станции установлены платформенные раздвижные двери.

Пассажиропоток — на 1 линии 11 897 чел/день, на 7 линии 20 537 чел/день (на 2012 год).

Первая линия Сеульского метрополитена 2 сентября 1986 года была продлена на 7,9 км — участок Чандон—Хверён и открыто 5 станций (Хверён, Манвольса, Тобонсан, Тобон, Панхак). Станция на Седьмой линии была открыта 11 октября 1996 года в составе первой очереди Седьмой линии — участка Джангам—Университет Конкук длиной 19 км и 19 станций (Jangam 709, Dobongsan, Suraksan, Madeul, Nowon, Junggye, Hagye, Gongneung, Taereung, Meokgol, Junghwa, Sangbong, Myeonmok, Sagajeong, Yongmasan, Junggok, Gunja, Children's Grand Park, Konkuk Univ 727).

Соседние станции

Примечания

Ссылки 
 Station information

Станции Первой линии (Сеульский метрополитен)
Станции Седьмой линии (Сеульский метрополитен)
Станции Сеульского метрополитена в Сеуле